Bunte Kuh steht für

Fahrzeuge:
 Bunte Kuh (Schiff, 1401), Hanseschiff
 Bunte Kuh, Seebäderschiff, siehe Wappen von Hamburg (Schiff, 1955)#Bunte Kuh

Bergwerke:
 Zeche Bunte Kuh, Kohlegrube in Dortmund
 Grube Bunte Kuh, Eisenerzbergwerk im Bergrevier Siegen I

Geographische Objekte:
 Bunte Kuh (Felsen), Felsformation im Ahrtal bei Walporzheim
 Lübeck-Buntekuh, Stadtteil von Lübeck

Siehe auch:
 Bontekoe
 Bontecou